Романо Матте (; 17 января 1939, Тренто, Италия) — итальянский футболист и тренер.

Карьера 

В качестве футболиста выступал на позиции защитника в клубах Серии D. В раннем возрасте завершил карьеру и приступил к тренерской деятельности. Вначале работал с юниорскими командами, а затем — с любительскими. Постепенно Матте удалось дойти до профессиональных клубов. В начале девяностых годов после сделки итальянской «Сампдории» и Федерации футбола Индонезии Матте отправился в командировку азиатскую страну. В первое время он возглавлял молодежную и юниорскую сборную, а затем он стал наставником главной национальной команды. По контракту он каждый месяц получал по 17 миллионов индонезийских рупий. Благодаря работе тренера, два индонезийских футболиста Курниа Санди и Курниаван Дви Юлиато отправились в систему «Сампдории». В 1996 году из-за семейных обстоятельств был вынужден вернуться в Италию.

Летом 2000 года итальянец возглавлял сборную Мали. Во время своей работы Матте отмечал, что большая роль в местном футболе отводится колдунам, которые были при многих командах. В 2001 году после победы малийцев над ЮАР (2:0), специалист покинул свою должность.

В 2008 году вернулся в Италии, где помогал поддерживать форму футболистам, находящимся без клубов. Также Матте являлся тв-экспертом на канале «TeleArena».

Достижения 
 «Ливорно»
 Обладатель Кубка Италии Серии C: 1986/1987

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Transfermarkt

Футболисты Италии
Игроки ФК «Тренто»
Игроки ФК «Больцано»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Тренто»
Тренеры ФК «Больцано»
Тренеры ФК «Сереньо»
Тренеры ФК «Падова»
Тренеры ФК «Алессандрия»
Тренеры ФК «Тревизо»
Тренеры ФК «Пьяченца»
Тренеры ФК «Салернитана»
Тренеры ФК «Тернана»
Тренеры ФК «Сиена»
Тренеры ФК «Беневенто»
Тренеры ФК «Ливорно»
Тренеры ФК «Терамо»
Тренеры ФК «Риччоне»
Тренеры ФК «Кунео»
Тренеры сборной Индонезии по футболу
Тренеры сборной Мали по футболу